

Geografia 
 Punta La Marmora – vetta della Sardegna
 La Marmora – quartiere di Brescia.

Persone 
Il cognome La Marmora può riferirsi a vari personaggi della famiglia Ferrero della Marmora:

 Alberto La Marmora (Torino, 1789 – Torino, 1863) – generale e scienziato italiano
 Alessandro La Marmora (Torino, 1799 – Balaklava, 1855) – generale italiano
 Alfonso Ferrero La Marmora (Torino, 1804 – Firenze, 1878) – generale e uomo politico dell'Italia risorgimentale
 Carlo Emanuele La Marmora (Torino, 1788 – Torino, 1854) – politico e militare italiano